Camelot, a mondabeli Artúr király vára.

Filmek
 Camelot (1967), Joshua Logan filmje
 Camelot (1998), rajzfilmvígjáték
 A bűvös kard – Camelot nyomában (1998) Frederik Du Chau filmje

Televíziós sorozat
 Camelot (2011) ír–amerikai–angol–kanadai televíziós sorozat, Stefan Schwartz rendezésében

Zene
 Camelot, musical, Alan Jay Lerner és Frederick Loewe műve
 Kamelot, amerikai power metal együttes

Artúr-mondakör